CCH est un sigle qui peut signifier :
 Code de la construction et de l'habitation ;
 Communauté de communes de la Hague, une intercommunalité de la Manche.
Concentration, Communication, Hydratation.

CCH est une abréviation qui peut signifier :
 caporal-chef.

CCH est aussi un code qui peut signifier :
 plaque d'immatriculation de la ville de Chełmno en Pologne ;
 , au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.